Pondorf ist der Ortsname von

 Pondorf (Altmannstein), Ortsteil des Marktes Altmannstein, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Pondorf (Bad Abbach), Ortsteil des Marktes Bad Abbach, Landkreis Kelheim, Bayern
 Pondorf (Kirchroth), Ortsteil der Gemeinde Kirchroth, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Pondorf (Winklarn), Ortsteil der Gemeinde Winklarn, Landkreis Schwandorf, Bayern

Pondorf ist der Familienname folgender Personen:
 Janika Pondorf (* 2004), deutsche Klimaaktivistin

Siehe auch:
 Ponndorf
 Bondorf (Begriffsklärung)
 Bonndorf